Svärd ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Svärd (* 1973), schwedische Curlerin
 Catharina Elmsäter-Svärd (* 1965), schwedische Politikerin
 Gunilla Svärd (* 1970), schwedische Orientierungsläuferin
 Melker Svärd Jacobsson (* 1994), schwedischer Leichtathlet
 Nils Svärd (1908–2001), schwedischer Skilangläufer
 Oskar Svärd (* 1976), schwedischer Skilangläufer
 Sebastian Svärd (* 1983), dänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lotta Svärd
 Sverd
 Swärd